Твердислов — русская семинарская фамилия.

Известные носители 
 Твердислов, Всеволод Александрович (род. 1941) — российский биофизик.
 Твердислов, Кон­стан­тин Ни­ко­ла­е­вич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.